|-
| 135401 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135402 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135403 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135404 - ||  || 14 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135405 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135406 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135407 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135408 - ||  || 15 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135409 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135410 - ||  || 21 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 135411 - ||  || 25 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 135412 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135413 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135414 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135415 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135416 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135417 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135418 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135419 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135420 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135421 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135422 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135423 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135424 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135425 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135426 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135427 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135428 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135429 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135430 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135431 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135432 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135433 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135434 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135435 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135436 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135437 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135438 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135439 - ||  || 26 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135440 - ||  || 26 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135441 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135442 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135443 - ||  || 20 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135444 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135445 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135446 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135447 - ||  || 6 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135448 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135449 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135450 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135451 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135452 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135453 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135454 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135455 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135456 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135457 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135458 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135459 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135460 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135461 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135462 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135463 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135464 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135465 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135466 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135467 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135468 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135469 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135470 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135471 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135472 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135473 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135474 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135475 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135476 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135477 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135478 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135479 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135480 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135481 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135482 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135483 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135484 - ||  || 16 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135485 - ||  || 8 decembrie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 135486 - ||  || 8 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135487 - ||  || 8 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135488 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135489 - ||  || 8 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135490 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135491 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135492 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135493 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135494 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135495 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135496 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135497 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135498 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135499 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135500 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-